Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2007 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jamie Murray in Jelena Janković sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (drugi krog)
 Bob Bryan /  Samantha Stosur (tretji krog)
 Mark Knowles /  Yan Zi (drugi krog)
 Kevin Ullyett /  Liezel Huber (drugi krog)
 Jonas Björkman /  Alicia Molik (finale)
 Simon Aspelin /  Mara Santangelo (drugi krog)
 Andy Ram /  Nathalie Dechy (tretji krog)
 Leander Paes /  Meghann Shaughnessy (četrtfinale)
|
<ol start=9>
 Marcin Matkowski /  Cara Black ''(četrtfinale)
 Pavel Vízner /  Květa Peschke ''(tretji krog)
 Daniel Nestor / Jelena Lihovceva ''(polfinale)
 Todd Perry /  Chuang Chia-jung ''(tretji krog)
 Rogier Wassen /  Chan Yung-jan (tretji krog)
 Julian Knowle /  Sun Tiantian (tretji krog)
 Jonathan Erlich /  Jelena Vesnina (drugi krog)
 Paul Hanley /  Tatiana Perebiynis (tretji krog)
|}

Rezultati

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2007